УЕФА Лига Европе 2012/13. је 42 сезона одржавања другог европског фудбалског такмичења у организацију УЕФА а четврта сезона од када је преименовано из Купа УЕФА у УЕФА Лигу Европе.

Такмичење почиње квалификацијама 5. јула 2012, а финална утакмица ће бити одиграна 15. маја 2013. на Амстердам арени у Амстердаму (Холандија). Титулу ће бранити Атлетико Мадрид који је у финалу УЕФА лиге Европе 2011/12. победио Атлетик Билбао са 3:0.

Систем такмичења ће имати две измене у односу на систем по којем се играла УЕФА лиге Европе 2011/12.
 — Освајачи купа у 6 најбоље пласираних фудбалских савеза директно ће се укључити у групну фазу такмичења. Ова измена има директан утицај на квалификациони део Лиге Европе, јер се због прилагођавања морају правити нове листе. 
 — Утакмице 5 и 6 кола групне фазе неће се као раније играти у различитим недељама у односу на утакмице Лиге шампиона, него ће се играти исте недеље.

Учешће екипа 
У УЕФА лиги Европе 2012/13. учествовала су 193 представника 53 национална савеза УЕФА. Број екипа из појединог савеза одређује се према УЕФА лига коефицијенту за 2011 годину, који узима у обзир њихов успех у европским такмичењима од 2006/07 до 20010/11.

Квалификациона шема Лиге Европе 2010/11.
 Савези рангирани од 1 до 6 ће имати по 3 клуба у квалификацијама 
 Савези рангирани од 7 до 9 ће имати по 4 клуба у квалификацијама
 Савези рангирани од 10 до 51 ће имати по 3 клуба (осим Лихтенштајна који ће имати 1 клуб јер нема национално првенство))
 Савези рангирани од 52 до 53 ће имати по 2 клуба 
 3 екипе победнице у Фер-плеју у сезони 2011/12.
 32 екипе елиминисане из Лиге шампиона 2011/12 прелазе УЕФА лигу Европе (овде је једна мање него обично јер Тотенхем неће учествовати у квалификацијама јер је према правилима УЕФЕ морао уступити своје место победнику Лиге шампиона 2011/12. Челсију који се према пласману у националном првенству није пласирао за то такмичење).

Рангирање савеза 

Белешка
 (ФП): Додатни фер-плеј представници (Норвешка, Финска Холандија)
 Број екипа не укључују екипе пребачене из Лиге шампиона 2012/13.

Распоред екипа 
 Прво коло квалификација (72 екипе)
 17 победника националних купова из савеза рангираних од 37-53
 25 другопласираних екипа из савеза рангираних од 28-53 (изузев Линхенштајна) 
 29 трећепласираних екипа из савеза рангираних од 22-51 (изузев Линхенштајна) 
 3 екипе победника у Фер плеју
 Друго коло квалификација (80 екипа)
 37 победника из првог кола
 16 победника националних купова из савеза рангираних од 21-36
 12 другопласираних екипа из савеза рангираних од 16-27
 6 трећепласираних екипа из савеза рангираних од 16-21
 6 четвртопласираних екипа из савеза рангираних од 10-15
 3 петопласиране екипе из савеза рангираних од 7-9
 Треће коло квалификација (58 екипа)
 40 победника другог кола квалификација 
 3 победника националних купова из савеза рангираних од 18-20 
 6 трећепласираних екипа из савеза рангираних од 10-15 
 3 четвртопласиране екипе из савеза рангираних од 7-9 
 3 петопласиране екипе из савеза који су рангирани 4-6 (победник Француског Лига купа) 
 3 шестопласиране екипе из савеза рангираних 1-3 (победник Енглеског Лига купа)
 Плеј оф коло (62 екипе) 29 победника из трећег кола квалификација 
 10 победника националних купова из савеза рангираних од 8-17 
 3 трећепласиране екипе из савеза рангираних од 7-9 
 3 четртопласиране екипе из савеза рангираних од 4-6 
 3 петопласиране екипе из савеза рангираних од 1-3 
 14 поражених из трећег кола квалификација Лиге шампиона 2012/13. 
 Такмичење по групама (48 екипа)
 Бранилац титуле
 31 победника из плеј оф кола 
 6 победника националних купова из савеза рангираних од 1-7
 10 поражених из Плеј офа Лиге шампиона 2012/13.
 Завршни део (32 екипе)
 12 победника из такмичења по групама
 12 другопласираних из такмичења по групама
 8 трећепласираних екипа из такмичења по групама Лиге шампиона 2012/13.

 Екипе 
 БТ: Бранилац титуле
 ОК: Освајач купа
 ФК: Финалиста купа
 ЛК: Освајач Лига купа
 П-ПО: Победник националног плеј офа за Лигу Европе.
 ФП: Фер-плеј
 ЛШ: Екипе елиминисане из Лиге шампиона.
 ГР: Трећепласирани тим из такмичења по групама
 ПО: Поражени из плеј офа
 КВ3: Поражени из трећег кола квалификација

Напомене
 Чешка Република (ЧЕШ): Сигма Оломоуц, освајач Купа Чешке Републике 2011/12., је првобитно требало да такмичење у Лиги Европе почне од трећег кола квалификација. Међутим, УЕФА им је забранила да учествују у Лиги Европе због умешаности клуба у корупцијски скандал. Као резултат тога, Спарта Праг, другопласирана екипа Прве лиге Чешке 2011/12., ће такмичење у Лиги Европе почети у трећем уместо у другом колу, а Млада Болеслав, четвртопласирана екипа у лиги, ће попунити место Чешке Републике у другом колу квалификација.
 Енглеска (ЕНГ): Челси, победник УЕФА Лиге шампиона 2011/12, завршио је Премијер лигу 2011/12. на шестом месту, али због ограничења којим савез не може послати више од 4 клуба у Лиги шампиона, Челси је свој улазак у овогодишње такмичење добио на уштрб Тотенхем хотспера који је на крају првенства заузимао четврто место и који ће играти у УЕФА лиги Европе.
 Грчка (ГРЧ): АЕК Атина, трећепласирана екипа Суперлиге Грчке 2011/12., због финансијских проблема није могла да добије УЕФА лиценцу за такмичење у Лиги Европе. Као резултат тога, Атромитос и ПАОК, четвртопласирана и петопласирана екипа у лиги, ће такмичење у Лиги Европе почети из плеј офа и трећег кола квалификација уместо трећег и другог кола квалификација према наведеном реду, а Астерас Триполи, шестопласирани у лиги, ће попунити место Грчке у другом колу квалификација.
 Мађарска (МАЂ): Ђер, који је завршио као трећепласирани у Првој лиги Мађарске 2011/12., не може да учествује у Лиги Европе 2012/13. јер је клуб дисквалификован из учешћа у УЕФА такмичењима на три сезоне, од сезоне 2011/12. до 2013/14., због кршења правила око лиценцирања клуба. Као резултат тога, Хонвед, четвртопласирани у лиги, ће попунити место Мађарске у првом колу квалификација.
 Република Ирска (ИРС): Дери сити, трећепласирани у Првој лиги Ирске 2011, је отишао у ликвидацију пре две године, што је довело да забране учешћа у европским такмичењима на три године. Бохимијан, петопласирана екипа у лиги, је попунила место у првом колу квалификација Лиге Европе.
 Шкотска (ШКО): Упркос томе што је завршио сезону као други у Премијер лиги Шкотске 2011/12., Ренџерс не може да учествује у европским такмичењима јер није успео да изађе из администрације на време да би добио УЕФА лиценцу. Као резултат тога, Мадервел, трећепласирани у лиги, ће попунити место Шкотске у квалификацијама за Лигу шампиона уместо учешћа у трећем колу квалификација Лиге Европе, а самим тим и, Данди јунајтед, четвртопласирани у лиги, ће у Лиги Европе кренути од трећег уместо другог кола квалификација, а Сент Џонстон, шестопласирани у лиги, ће попунити место Шкотске у другом колу квалификација (пошто је петопласирани Хартс већ обезбедио учешће у Лиги Европе као освајач Купа Шкотске 2011/12).
 Турска (ТУР)': Бешикташу, четвртопласираном у Суперлиги Турске 2011/12., због финансијских проблема УЕФА је забранила учешће у Лиги Европе 2012/13. Као резултат тога, Бурсаспор, петопласирани у лиги, ће такмичење у Лиги Европе почети од трећег уместо другог кола квалификација, а Ескишехирспор, шестопласирани у лиги, ће попунити место Турске у другом колу квалификација. Бурсаспору је такође првобитно било забрањено учешће у Лиги Европе, али ту одлуку је поништио Арбитражни суд за спорт''.

Календар такмичења

Квалификације 
Жребање парова за прво и друго коло квалификација обављено је 25, јуна у Ниону и Швајцарској

Прво коло квалификација 
Прве утакмице првог кола квалификација одигране су 3. и 5. јула, а реванш утакмице 12. јула 2012.

|}
Напомена
 Напомена 1: Редослед домаћинства промењен после извлачења жрепа.

Друго коло квалификација 
Прве утакмице другог кола квалификација одигране су 19. јула, а реванш утакмице 26. јула 2012.

|}
 Напомена 2: Редослед домаћинства промењен после извлачења жреба.

Треће коло квалификација 
Прве утакмице трећег кола квалификација одигране су 2. августа, а реванш утакмице 9. августа.

|}
 Напомена 3: УЕФА је доделила Мури 05 победу од 3:0, јер је Арсенал Кијев у првом мечу у тиму имао суспендованог играча Ерика Матукуа. Та утакмица је иначе завршена победом Арсенала Кијев од 3:0.
 Напомена 4: Редослед домаћинства промењен после извлачења жреба.
 Напомена 5: Утакмица је прекинута у 82. минуту због нереда навијача Анортозиса. Дила Гори је у тренутку прекида утакмице водила са 3:0, а тај резултат је на крају и УЕФА потврдила.

Коло плеј офа 
Прве утакмице плеј оф кола одигране су 23. августа, а реванш утакмице 30. августа 2012.

|}
 Напомена 6: Редослед домаћинства промењен после извлачења жреба.

Такмичење по групама 
Жреб за такмичење по групама је одржан 31. августа 2012. у Монаку. 48 тимова су подељена у четири шешира на основу њиховог УЕФА клупског коефицијента из 2012, са тиме што је бранилац титуле Атлетико Мадрид аутоматски распоређен у шешир 1. Подељени су у дванаест група са по четири тима, уз ограничење да клубови из истог националног савеза не могу бити постављени у истој групи.

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Група Е

Група Ф

Група Г

Група Х

Група И

Група Ј

Група К

Група Л

Шеснаестина финала 
Прве утакмице шеснаестине финала се играју 14. фебруара, а реванш утакмице 21. фебруара 2013.

|}

Осмина финала 
Прве утакмице осмине финала се играју 7. марта, а реванш утакмице 14. марта 2013.

|}

Четвртфинале 
Прве утакмице четвртфинала се играју 4. априла, а реванш утакмице 11. априла 2013.

|}

Полуфинале 
Прве утакмице четвртфинала се играју 25. априла, а реванш утакмице 2. маја 2013.

|}

Финале

Референце

Види још 
 Лига шампиона 2012/13.

Спољашње везе 
 Сајт УЕФА лиге Европе

Сезоне УЕФА Лиге Европе
Сезона 2012/13. у УЕФА такмичењима